Schalim (auch Schalem, Salem oder Salim) steht für:

 Schalim (Oman), Stadt in Oman
 eine ugaritische Gottheit, siehe Šalim
 einen Verwaltungsbezirk in Oman, siehe Šalīm und Ḥallāniyyāt-Inseln

Siehe auch:
 Salim